Scania-Vabis L55/L56/L66 — серия средне- и крупнотоннажных грузовых автомобилей, выпускавшихся шведским автопроизводителем Scania-Vabis в 1959—1968 годах.

Scania-Vabis L55 
Автомобиль Scania-Vabis L55 был представлен летом 1959 года. Это первый автомобиль нового поколения с 6-цилиндровыми двигателями, более прочными компонентами шасси и новой кабиной. До 1980 года кабину ставили на все обычные грузовые автомобили. Также автомобиль предлагался с поддерживающими колёсными парами (LS55). Все автомобили оснащались пневматическими тормозами и гидроусилителем руля.

Scania-Vabis L56 
Автомобили Scania-Vabis L56 и Scania-Vabis LS56 производились с осени 1962 года с восьмилитровым двигателем и двухконтурными тормозами.

Scania-Vabis L66 
С весны 1963 года производился автомобиль Scania-Vabis L66 на шасси Scania-Vabis L76.

Двигатели

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Scania Group - history
 Swedish brass cars - picture gallery
Грузовые автомобили Швеции